Richard Libertini (1933-2016), acteur américain

Voir aussi
Altri Libertini, premier livre de l'écrivain italien Pier Vittorio Tondelli
, espèce d'eriogonum